Кустаревка, Кустарёвка — топоним:

Россия 
Рязанская область
 Кустарёвка — посёлок в Сасовском районе.
 Кустарёвка — станция Московской железной дороги в одноимённом посёлке в Сасовском районе.

Башкортостан
 Кустаревка — деревня в Татышлинском районе.